Veiligheid
Safety, een ep van de Britse groep Coldplay
Safety (football), een wijze van scoren in het American football
Safety (rijwiel), een 19e-eeuwse voorloper van de huidige fiets